Старые Кошары (укр. Старі Кошари) — название населённых пунктов на Украине:
 Старые Кошары (Ковельский район) — село в Ковельском районе Волынской области;
 Старые Кошары (Николаевская область) — село в Первомайском районе Николаевской области.